Скотт Хартнелл (; род. 18 апреля 1982, Реджайна, провинция Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист. Играет на позиции левого нападающего.

Биография 
До начала своей профессиональной карьеры Хартнелл выступал за «Ллойдминстер Блэйзерс» в юниорской лиге (AJHL) и «Принс-Альберт Рейдерз» в WHL. В сезоне 1999/00 он стал лучшим бомбардиром «Рейдерз» с 82 очками и получил приз лучшего игрока команды, а также вызван на матч самых перспективных игроков Канадской хоккейной лиги (CHL).

На драфте НХЛ 2000 года Хартнелл был выбран в первом раунде под общим 6-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». За этот клуб он выступал в течение шести сезонов, в 453 матчах забил 93 шайбы и сделал 118 передач. Во время локаута в сезоне 2004/05 за норвежскую «Волеренгу», которой помог выиграть чемпионат страны, забив в 11 матчах плей-офф 12 шайб.

В июне 2007 года перешёл в клуб «Филадельфия Флайерз» (в обмен на выбор в первом раунде драфта), подписав с клубом 6-летний контракт на сумму $25,2 млн.

23 июня 2014 года «Флайерз» обменял Хартнелла и выбор в четвёртом раунде драфта 2015 года в «Коламбус» на Ар Джей Амбергера. Выступая за «Коламбус», Хартнелл 24 марта 2015 года отметился хет-триком в ворота «Анахайма».

Выступал за взрослую и юниорскую (до 18 лет) сборную Канады. Участник чемпионата мира 2006 года.

Участник матча молодых звёзд НХЛ (2002).

Участник матча всех звёзд НХЛ (2012).

Достижения 
 Чемпион Норвежской хоккейной лиги: 2005
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 2012

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Волеренга»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»